W 2006 curling debiutował na Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. Curlerzy na wózkach rywalizowali w dniach 12-18 lutego w Pinerolo Palaghiaccio w Pinerolo. 

Pierwszy tytuł mistrzów olimpijskich zdobyli Kanadyjczycy, drugie miejsce zajęli Brytyjczycy wyprzedzając Szwedów.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-Breaker

Klasyfikacja po Round-Robin

Round-Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7. 

Curling
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2006
2006 w curlingu
Curling we Włoszech